Thoth (mythologie)
 Thoth (uitgeverij) gespecialiseerd in kunst, geschiedenis, fotografie, design en architectuur
 Thoth (tijdschrift) voor vrijmetselarij
 Thoth (naam) voor jongens